Bredablick kan avse

 Bredablick (mytologi) – i nordisk mytologi (Breiðablik)
 Bredablick, Skansen – Djurgården, Stockholm
 Bredablick, Mälarhöjden – Söderort, Stockholms kommun
 Breidablik – ett berg på Grönland